

In de Verenigde Staten 
Mystic (Connecticut), een plaats
Mystic (rivier)
Mystic (Iowa), een plaats
Old Mystic, een plaats

Muziek 
Mystic Records, een platenlabel
Mystic (artiest)

Overig 
Mystic (bier), een reeks bieren van Brouwerij Haacht
Mystic (computerspelontwikkelaar)
Team Mystic (Pokémon GO)
Mystic (Walibi Rhône-Alpes), een achtbaan in het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes